Głębce – dzielnica Wisły
 Wisła Głębce – stacja kolejowa